Кристофер Шорх (; 30 января 1989, Галле, ГДР) — немецкий футболист, защитник клуба «Энерги».

Карьера 
Кристофер начал заниматься футболом в своём родном городе, в 2004 году им заинтересовалась «Герта» и он перешёл к ним в юношескую команду.

В 2006 году Кристофер стал игроком второй команды «Герты». 21 октября 2006 года Кристофер дебютировал за неё в гостевом матче 12-го тура Регионаллиги Север против «Рот-Вайсса» из города Эрфурт. Поединок закончился поражением со счётом 2:1, Кристофер провёл на поле весь матч и заработал жёлтую карточку.

23 февраля 2007 года состоялся дебют Кристофера в Бундеслиге. Тогда был поединок 23-го тура между «Штутгартом» и «Гертой». Он завершился нулевой ничьей, Шорх вышел же на поле на 77-й минуте, заменив Жерома Боатенга. Выйдя на замену вместо Минейро на 87-й минуте домашнего матча против мюнхенской «Баварии», проигранного со счётом 2:3, на поле в основной команде «Герты» он больше не появлялся.

В июле 2007 года Кристофер перешёл в «Реал Мадрид Кастилья», вторую команду «Реала», за 600 тысяч евро. Поиграв там два сезона и появляясь на поле не слишком часто, Шорх решил вернуться в Германию. В 2009 году он подписал четырёхлетний контракт с «Кёльном», до 30 июня 2013 года, который заплатил за него 1 млн евро.

22 августа 2009 года Кристофер дебютировал за «козлов» в домашнем поединке третьего тура против франкфуртского «Айнтрахта», который завершился со счётом 0:0. Игрок вышел на поле на 84-й минуте матча, заменив Мишо Бречко. До февраля 2010 года был основным игроком «Кёльна», однако в поединке молодёжной сборной U-20 против швейцарцев порвал передние крестообразные связки и выбыл на шесть месяцев. В чемпионате 2010/11 провёл только четыре поединка, во всех выходя на замену.

Прочее 
13 ноября 2009 года сообщалось, что Кристофер заболел свиным гриппом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Энерги»
Игроки ФК «Дуйсбург»